

Patronyme
Angela Steinbach (née en 1955), nageuse allemande, sœur de Klaus Steinbach et tante de Laura Steinbach ;
Emil Steinbach (1849-1919), chef d'orchestre et compositeur allemand ;
Erwin de Steinbach, (1244-1318), architecte et sculpteur alsacien, considéré comme le fondateur de la Cathédrale de Strasbourg ;
Fritz Steinbach (1855-1916), chef d'orchestre et compositeur allemand, frère d'Emil ;
 Haim Steinbach, artiste américain ;
Josef Steinbach (1879-1937), haltérophile autrichien ;
Juliana Steinbach (née en 1979), pianiste franco-brésilienne ;
Klaus Steinbach (né en 1953), nageur allemand, frère d'Angela Steinbach et père de Laura Steinbach ;
Laura Steinbach (née en 1985), handballeuse allemande, fille de Klaus Steinbach et nièce d'Angela Steinbach ;
Michael Steinbach (né en 1969), rameur d'aviron allemand ;
Sabine Steinbach (née en 1952), nageuse est-allemande ;
Settela Steinbach (1934-1944), victime du Porajmos ;
Wolfgang Steinbach (né en 1954), footballeur est-allemand.

Toponyme

Allemagne 
 Steinbach, commune de l'arrondissement de Rhin-Hunsrück, en Rhénanie-Palatinat ;
 Steinbach, commune de l'arrondissement d'Eichsfeld, en Thuringe ;
 , ancienne commune de Bade-Wurtemberg, intégrée depuis 1972 à la ville de Baden-Baden ;
 Steinbach, ancienne commune de la Sarre, intégrée depuis 1974 à la ville de Lebach ;
 Steinbach am Donnersberg, commune de l'arrondissement du Mont-Tonnerre, en Rhénanie-Palatinat ;
 Steinbach am Glan, commune de l'arrondissement de Kusel, en Rhénanie-Palatinat ;
 Steinbach am Wald, commune de l'arrondissement de Kronach, en Bavière ;
 Steinbach (Taunus), ville de l'arrondissement du Haut-Taunus, en Hesse ;
 Steinbach, un affluent du Main, à Wurtzbourg.

Autriche 
 Steinbach, localité de la commune de  en Haute-Autriche.

Belgique 
le Steinbach, rivière belge des Hautes Fagnes, affluent de la Vesdre
Steinbach, village belge dans la commune de Gouvy, province de Luxembourg
Steinbach, village belge dans la commune de Waimes, province de Liège

Canada 
 Steinbach, ville (en: city) du Manitoba ;
 Steinbach, circonscription électorale du Manitoba.

France 
 Steinbach, commune française du Haut-Rhin ;
 Steinbach, lieu-dit situé en périphérie de la ville de Sarreguemines dans le département de la Moselle, sur lequel est situé le Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ;
 Steinbach, ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée au Val-de-Guéblange ;
 Steinbach, lieu-dit de Vergaville.

Voir aussi 
 Niedersteinbach
 Obersteinbach
 Steinebach an der Wied
 Steinebach/Sieg
 Niedersteinebach

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités